12CV steht für folgende französische Automobile:
 Berliet VH 12CV, von Berliet
 La Licorne 12CV, von Corre-La Licorne
 Panhard & Levassor 12CV, von Panhard & Levassor

12 CV steht für:
 De Dion-Bouton 12 CV, franz. Automobilreihe von De Dion-Bouton
 Delahaye 12 CV, franz. Automobil
 Renault 12 CV, franz. Automobil-Modellreihe

12CV